Paul Meekels (1929-), architect 
Pieter Meekels (1955-), politicus
Rein Meekels (1975-), voetballer
Mignonne Meekels (1986-), hockeyster